Ирина Карпова:
* Карпова (Науменко), Ирина Владимировна (род. 1980) — казахстанская легкоатлетка.
 Карпова (Яворская), Ирина Иосифовна (род. 1981) — украинская тяжелоатлетка.